A Segunda División 1980–81-es szezonja volt a bajnokság ötvenedik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a CD Castellón lett.

Végeredmény

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2